Клоповская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Низовское», имеет неофициальное местное название Мишино.

География 
Деревня расположена в 32 километрах на юг от города Вельск на левом берегу реки Вага. Ближайшие населённые пункты: на севере деревня Филинская, на юге деревня Крыловская, находящаяся в Верховажском районе Вологодской области.
 Часовой пояс

Население

История 
В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Низовского Нижнего сельского общества Верховской волости. На момент переписи в селении Клоповское находилось 30 хозяйств, в которых проживало 102 жителей мужского пола и 100 женского.

Русская православная церковь 

Часовня Тихвинской иконы Божией Матери — деревянная, обшитая тёсом, часовня, построенная в 1895 году. Основной объём представляет собой четверик, завершенный декоративным восьмериком под шатром, с притвором. В советское время не использовалась. Отремонтирована местными жителями в 2009-2010 годах.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Низовское»